Иоганн Якоб Бахофен (; ,  — , ) — швейцарский учёный, этнограф, юрист, антиковед, религиовед. Внёс крупный вклад в теорию социальной эволюции, науки о родстве, семье. Изучал первобытное общество.

Биография 
Получил образование в Базельском, Геттингенском и Берлинском университетах.

Был профессором римского права в Базеле (1841—1843) и членом базельского апелляционного суда. Стал известен благодаря своим трудам о происхождении семьи. Занимаясь исследованием остатков доисторического быта у италийских народов, он открыл в сабинских мифах и древнеримских сказаниях следы материнского господства (матриархата).

И. Бахофен выдвинул в работе «Теория материнского права» следующие положения:

 у людей первоначально существовали ничем не ограниченные половые отношения, которые он обозначает термином гетеризм;
 такие отношения исключают всякую возможность достоверно установить отца, и поэтому происхождение можно было определять лишь по женской линии — согласно материнскому праву, — как первоначально это и было у всех народов древности;
 вследствие этого женщины как матери, как единственные достоверно известные родители молодого поколения пользовались высокой степенью уважения и почета, доходившей до полного господства женщин (гинекократии);
 переход к единобрачию, при котором женщина принадлежала исключительно одному мужчине, таил в себе нарушение древнейшей религиозной заповеди (то есть фактически нарушение исконного права остальных мужчин на эту женщину), нарушение, которое требовало искупления или допускалось при условии выкупа, состоявшего в том, что женщина в течение определенного времени должна была отдаваться посторонним.

По характеристике этнолога А. Н. Максимова, данной в начале XX в., «Книга Бахофена в момент её появления мало обратила на себя внимания, да и до сих пор даже многие специалисты предпочитают знакомиться с нею из вторых рук. Написана она чрезвычайно тяжело, в общих научных взглядах автора чувствуется какое-то влечение к мистике и символике, следить за его аргументацией чрезвычайно трудно, и, наконец, главный материал, положенный в основу его выводов, — древние мифы, которые он анализирует очень детально, но не всегда достаточно научно».

Научные труды 

 De legis actionibus de formulis et de condictione. Dissertation Basel. Dieterich, Göttingen 1840.
 Das Naturrecht und das geschichtliche Recht in ihren Gegensätzen. Basel 1841. reprint: Off. Librorum, Lauterbach 1995, 
 Römisches Pfandrecht. Schweighauser, Basel 1847. reprint: Keip, Goldbach 1997, 
 Ausgewählte Lehren des römischen Civilrechts. Leipzig 1848. reprint: Keip, Goldbach 1997, 
 Versuch über die Gräbersymbolik der Alten. Baasel 1859
 Oknos der Seilflechter : ein Grabbild : Erlösungsgedanken antiker Gräbersymbolik. Basel 1859. reprint: Beck, München 1923
 Das Mutterrecht: eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur. Stuttgart: Verlag von Krais und Hoffmann, 1861 (google books link )
 abbreviated edition, ed.  Hans-Jürgen Heinrichs. (Suhrkamp Taschenbücher Wissenschaft; Nr.135.) Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1975 
 excerpts edited as Mutterrecht und Urreligion: eine Auswahl, ed. Rudolf Marx. (Kröners Taschenausgabe; Band 52) Leipzig: A. Kröner, 1927; Stuttgart, 1954; 6th ed. 1984 .
 Antiquarische Briefe vornemlich zur Kenntniss der ältesten Verwandtschaftsbegriffe. 2 vols. Trübner, Strassburg 1880 & 1886.
 Römische Grablampen nebst einigen andern Grabdenkmälern vorzugsweise eigener Sammlung. Basel 1890
Gesammelte Werke (collected works) ed.  Karl Meuli. Basel: B. Schwabe, 1943–1967, in 8 volumes (I-IV, VI-VIII and X)
I. Antrittsrede; politische Betrachtungen
II. Das Mutterecht, erste Hälfte
III. Das Mutterecht, zweite Hälfte
IV. Die Sage von Tanaquil
VII. Die Unsterblichkeitslehre der orphanischen Theologie: Römische Grablampen
VIII. Antiquarische Briefe
X. Briefe
′′Mother Right′′ by J. J. Bachofen. Vols. 1-5. Lewiston, NY: Edwin Mellen, 2003-2008

Переводы на русский язык 

 Бахофен И. Материнское право Пер. Е. В. Рязановой // Классики мирового религиоведения. Антология. Т. 1 / Сост. и общ. ред. А. Н. Красникова. — М.: Канон+, 1996. — 496 с. (История философии в памятниках.) С. 217—267 ISBN 5-88373-036-1
Бахофен И. Матриархат. Перевод и коррекция. И. Сахарчук // Сборник эссе, автобиографические очерки / Общ. редакция Андреас Часовски - CHAOSSS/PRESS, 2018. - 442 с.
Бахофен И. Я. Материнское право: исследование о гинекократии древнего мира в соответствии с ее религиозной и правовой природой : [в трех томах]. Перевод с немецкого Д. К. Трубчанинова, перевод с латинского А. В. Войцехович, перевод с древнегреческого Т. А. Сениной (монахини Кассии). СПб., 2018–. / Т. 1. – 2018. – 382 с. : ил.; ISBN 978-5-7164-0761-9; Т. 2. – 2019. - 349 с.; ISBN 978-5-7164-0980-4.

См. также 
 Матриархат
 Патриархат
 Семья

Ссылки 
Иван Сахарчук. Лекция "Оракулы Великой Матери: Иоганн Якоб Бахофен и влияние теории материнского права на последующие философские, политические и научные течения". Части I-VI

Примечания

Литература 

 на русском языке

 

 на других языках

 Johann Jakob Bachofen  // Encyclopædia Britannica
 Hildebrandt H.-J. J. J. Bachofen: die Primär- und Secundärliteratur. Aachen, 1988
 La mythologie du matriarcat: l’atelier de J. J. Bachofen. Gen., 1999.

Этнографы Швейцарии
Антропологи Швейцарии
Юристы Швейцарии
Этнологи немецкоязычных стран
Юристы XIX века
Выпускники Базельского университета
Выпускники Гёттингенского университета
Выпускники Берлинского университета
Преподаватели Базельского университета
Члены Германского археологического института